Bowman kan syfta på:

Antarktis 

 Bowman (strand), 
 Bowman (udde),

Kanada 

 Bowman (kommun), Québec, Outaouais,

USA 

 Bowman, Georgia, ort, Elbert County, 
 Bowman, South Carolina, ort, Orangeburg County, 
 Bowman, Tennessee, ort, Cumberland County, 
 Bowman, North Dakota, countyhuvudort, Bowman County,